

Niemcy 
Wschodniofrankońska nazwa miejscowości:
 Goldkronach

Osoby 
 Amanda Gronich - amerykańska aktorka
 Otto Gronich - izraelski muzyk
 Shlomo Gronich - izraelski kompozytor